Dieser Artikel behandelt die afghanische Fußballnationalmannschaft bei der Südasienmeisterschaft 2003. Afghanistan nahm zum ersten Mal an der Südasienmeisterschaft teil. Afghanistan wurde auf Wunsch der Asian Football Confederation eingeladen, da sie zum damaligen Zeitpunkt kein Mitglied der South Asian Football Federation waren. Im Januar/Februar 2002, dem ursprünglich geplanten Zeitraum des Turniers, war Afghanistan noch nicht auf der Teilnehmerliste.

Kader

Spiele der afghanischen Mannschaft 

Das Spiel gegen Sri Lanka war das erste offizielle Länderspiel Afghanistans seit dem 20. September 1984, als man gegen Jordanien mit 1:6 verlor.

Weblinks 
 Kaderliste und Spiele auf RSSSF
 Die afghanische Nationalmannschaft 2003 auf National Football Teams
 Der SAFF-Cup 2003 auf afghanland.com

Afghanistan 2003
Sudasienmeisterschaft 2003